Carbone (avec un seul « n ») est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 carbone, un élément chimique.
 carbone, un matériau composite.
 par abus de language, en agronomie, carbone peut désigner la matière organique.

Toponyme 

 Carbone, une commune italienne situé dans la province de Potenza, dans la région Basilicate

Patronyme 

(Par ordre alphabétique du prénom)
 Alessandra Carbone, mathématicienne et informaticienne d'origine italienne.
 Alessio Carbone (1978-), danseur italien.
 Angelo Carbone (1968-), footballeur italien.
 Benito Carbone (1971-), footballeur italien.
 Domenico Carbone (1823-1883), médecin, homme politique et poète italien.
 Ernest Carbonne (1860-1924), ténor français et régisseur de théâtre.
 Mauro Carbone (1956-), philosophe italien.
 Paul Carbone (1894-1943), figure du milieu marseillais, associé à François Spirito.
 Yves Carbonne (1967-), bassiste de jazz français.

Autres
 Carbone, un parfum de Balmain distribué par Interparfums ;
 Carbone, un film français réalisé par Olivier Marchal, sorti en 2017.
 Carbone est le pseudonyme de Bénédicte Carboneill (1973-), scénariste de bande dessinée.

Voir aussi